Il singolare del torneo di tennis Toyota Princess Cup 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrice Jelena Dokić che ha battuto in finale Arantxa Sánchez Vicario 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Kim Clijsters (semifinali)
 Assente
 Jelena Dokić (campionessa)
 Sandrine Testud (quarti di finale)

 Arantxa Sánchez Vicario (finale)
 Iroda Tulyaganova (primo turno)
 Tamarine Tanasugarn (quarti di finale)
 Cristina Torrens Valero (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Toyota Princess Cup 2001